Az Allsvenskan 2004-es szezonja volt a bajnokság nyolcvanadik kiírása. A szezon 2004. április 3-án kezdődött és október 30-án ért véget. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub tizennyolcadik, eddigi utolsó bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Nézőszámok

Góllövőlista

Források 

Nyomtatott
 
 
 

Internetes

Jegyzetek 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag